Alon (: אלון, doslova „dub“, v angličtině přepisováno jako Allon) může mít následující významy:
 Jigal Alon – izraelský politik a válečník
 Alonova silnice – dopravní komunikace na Západním břehu Jordánu, pojmenovaná po Jigalu Alonovi
 Alonův plán – Alonův plán z konce 60. let 20. století, na ukončení izraelské okupace Pásma Gazy, Západního břehu Jordánu a Sinajského poloostrova
 Alon – izraelská osada východně od Jeruzaléma v oblastní radě Mate Binjamin, pojmenovaná po Jigalu Alonovi
 Nachal Alon – sezónní vodní tok (vádí) v severním Izraeli, jižně od Haify

Může též představovat biblický odkaz:
Allon (Kral) či Alón (ČEP) – syn Jedejáše, z pokolení Šimeónova, které vyhnalo z Chamity z Gedorského údolí (1Pa 4:37)